Алън Смит () е английски футболист. Той е настоящ играещ треньор на Нотс Каунти.

Първи стъпки 
Алън Смит е роден и израснал в Ротуел. През 1989 г. Алън започва да тренира с детския отбор Ротуел Джуниърс ФК. Той веднага впечатлява тогавашният си треньор с головия си нюх. Едновременно с това Алън се занимава и с Велосипеден мотокрос, като дори става първенец на Британския BMX шампионат на 10-годишна възраст.
През сезон 1992/93 Алън е забелязан от скаути на Лийдс Юнайтед и той веднага подписва с тях. През сезон 1998/99 той дебютира като резерва в мач срещу Ливърпул и само няколко минути след това още с първото си докосване до топката отбелязва гол, който носи победата с 3-1.

Статистика по сезони 
Последна актуализация: 

Статистиката от Трофей на Футболната лига не е отчетена.

Външни прапратки 
 Клубен Профил

Източници 
 Transfermarkt

Английски футболисти
Футболисти на Манчестър Юнайтед
Футболисти на Лийдс Юнайтед
Футболисти на ФК Нюкасъл Юнайтед